De Branche Alcyone is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.
Voorzitter was een tijd Dr. Nyssens.

Deze tak werd opgericht in 1912 en heeft bestaan tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Deze tak had als devies: het offer (Fr.: Le Sacrifice).
Om het goede voorbeeld te geven, beperkte deze loge haar aantal leden tot 21.
 
Alcyone
Vereniging in Brussel